Ernst Wachler ist der Name folgender Personen:
* Ernst Wachler (Politiker) (1803–1888), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst Wachler (Autor) (1871–1945), deutscher Schriftsteller, Publizist und Dramaturg, Enkel des vorigen